Mackenzie, MacKenzie oder McKenzie ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Mackenzie District (Neuseeland)
 Mackenzie-Distrikt (Kanada)
 Mackenzie (British Columbia)
 Mackenzie (Ontario)
 Mackenzie (Missouri)
 MacKenzie Bay, Bucht an der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Mackenzie-Gletscher, Gletscher auf der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Mackenzie-Halbinsel, Halbinsel von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Mackenzie Mountains, bzw. Mackenziegebirge, Gebirge im Nordwesten Kanadas 
 Mackenzie River im North West Territory in Kanada
 Mackenzie River (Fitzroy River), Quellfluss des Fitzroy River in Australien
 Mackenzie River (Grays River), indirekter Zufluss des Tekapo River auf der Südinsel Neuseelands
 McKenzie (Alabama)
 McKenzie (Tennessee)

 McKenzie-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 McKenzie Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount McKenzie, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Mackenzie, MacKenzie oder McKenzie ist auch ein Name, siehe
 Mackenzie (Familienname)
 MacKenzie (Vorname)

McKenzie bzw. Mackenzie steht für:
 Clan MacKenzie, schottischer Clan
 McKenzie-Freund (McKenzie friend), Laienanwalt im irischen Rechtssystem
 McKenzie Motors, britischer Automobilhersteller
 McKenzie-Konzept, Methode der Physiotherapie
 Mackenzie King Barracks, ehemalige Kaserne der Britischen Streitkräfte in Berlin
 Mackenzie-Wolf, Unterart des Wolfes

Siehe auch:
 Lutz Mackensy (* 1944), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher